L'Or maudit de Huacapac est le vingt-troisième tome de la série de bande dessinée Barbe-Rouge, sur un scénario de Jean-Michel Charlier et avec Christian Gaty au dessin, paru en 1984. Il s'agit du troisième volet du cycle de « L'Empereur au masque d'or ».

Anecdote 
À la planche 40, le marin Keffélec meurt, victime des alligators, mais il réapparaît, bien vivant, à la planche 44, vignette 1.

Note 

Album de bande dessinée sorti en 1984
Album de bande dessinée de Barbe-Rouge